Elttør ist der Familienname folgender Personen:

 Eyðun Elttør (* 1941), färöischer Politiker des Sjálvstýrisflokkurin
 Hjalgrím Elttør (* 1983), färöischer Fußballspieler